Rennenberg bezeichnet:

 Burg Rennenberg, eine Burgruine bei Linz am Rhein
 Schloss Rennenberg, ein herrschaftliches Anwesen bei Linz am Rhein
 Rennenberg (Ruppichteroth), eine Anhöhe bei Ruppichteroth
 Heinz Rennenberg (* 1949), Professor für Baumphysiologie
 Rennenberg (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Rennberg
 Renneberg